Il premio Futsal Best Player è un premio sportivo che viene assegnato dal 2010 al miglior giocatore del Campionato sammarinese di calcio a 5, l'unico campionato di futsal di San Marino, durante Calcio Estate, manifestazione sportiva e culturale promossa dalla FSGC. Il premio viene assegnato da una giuria presieduta, fino al 2014, dal giornalista sportivo italiano Giorgio Betti. Dall'edizione 2015, la cura e conduzione dell'evento è passata a Elia Gorini, giornalista di San Marino RTV.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
Panchina d'oro futsal (San Marino)
Campionato sammarinese di calcio a 5
Pallone di Cristallo
Trofeo Koppe (San Marino)
Golden Boy (San Marino)

Collegamenti esterni 
Premiazioni 2019 su San Marino RTV

Premi calcistici